Агаэте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 45,5 км². Население — 5748 человек (на 2010 год).

Агаэте расположен в горах, в окружении небольших долин. До столицы — 30 км. Сельскохозяйственные угодья находятся в пределах береговой линии,к востоку от посёлка лежат горы. Основными отраслями являются сельское хозяйство и туризм. Недалеко от города, на побережье... находится Пуэрто де лас Нивес (687 жителей), порт. Название этого посёлка переводится как "Заснеженный порт" или "Порт снегов". 
Примерно в 10 минутах ходьбы от центра города за футбольным полем, на широком (11 км) лавовом поле находится некрополь, — около 600—700 Тумулус. Некоторые достигают 8 метров в диаметре, 3 метров высоты. В ботаническом саду есть цветочный сад, популярный среди поэтов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Лас-Пальмаса